Traição
Ou ainda:
 Traidor (canção)
 Traidor (filme)

Veja também 
 A Traidora

Desambiguação